La Canela kan syfta på:

Dominikanska republiken 

 La Canela, Dominikanska republiken, ort, Santiago,

Mexiko 

 La Canela, Mexiko, ort, San José Iturbide,